David Hilliard es un miembro del Partido Pantera Negra (Black Panther Party). Fue Jefe de Personal en el Partido. Actualmente es instructor visitante en la Universidad de New Mexico.

Radio 
 Registró un anuncio público en el "Programa Deejay Ra's 'Hip-Hop Literacy', recomendando las lecturas de Huey P. Newton.

Enlaces externos 
 Black Panther Tours
 Dr. Huey P. Newton Foundation
  
 Entrevista Designer Magazine 
 Entrevista Mesh Magazine
 Entrevista Satya Magazine
 Art. RapStation
 Art. RNN
 David Hilliard en Artmo

Bibliografía 

Black Panthers Speak", Philip Foner (editor) publicó Da Capo, New York, 1970Huey: Spirit of the Panther, David Hilliard con Keith and Kent ZimmermanThe Black Panther Intercommunal News Service 1967-1980, Atria Books, 2007This Side of Glory'', David Hilliard con Lewis Cole, Lawrence Hill Books, 2001

Políticos de Estados Unidos
Profesores de Estados Unidos
Miembros del Partido Pantera Negra